Il cognome Stévenin (pron. fr. AFI: ) si riferisce a:
 Jean-Joconde Stévenin - presbitero e personalità politica italiana
 Fulvia Stevenin – sciatrice alpina italiana
 Sagamore Stévenin – attore francese